Ермолаевка () — посёлок в Первомайском районе Николаевской области Украины.

Население по переписи 2001 года составляло 97 человек. Почтовый индекс — 55235. Телефонный код — 5161.

Местный совет 
55242, Николаевская обл., Первомайский р-н, с. Лукашовка, ул. Садовая, 51

Ссылки 
 Учётная карточка населённого пункта — Ермолаевка на сайте Верховной рады 

Населённые пункты Первомайского района (Николаевская область)